Ősanya, anyaistennő, a legfőbb rangra emelkedett nőnemű istenség
 Ősanya, minden mai ember olyan közös őse, akitől a génjeinket örökölhettük
 Ősanya, olyan nőstény rovar, amely egy egész populáció létrehozója